HD 73267 — звезда, которая находится в созвездии Компас на расстоянии около 179 световых лет от нас. Вокруг звезды обращается как минимум одна планета.

Характеристики 
HD 73267 по своим характеристикам напоминает наше Солнце: это типичный жёлтый карлик с массой и диаметром, равными 0,89 и 1,04 солнечных соответственно. Температура поверхности составляет около 5317 градусов по Кельвину; возраст звезды оценивается в 7,4 миллиарда лет.

Планетная система 
В 2008 году командой астрономов, работающих в рамках программы по поиску планет с помощью спектрографа HARPS, было объявлено об открытии планеты HD 73267 b в системе. Это газовый гигант, превосходящий по массе Юпитер в 3 раза. Планета обращается на расстоянии 2,2 а. е. от родительской звезды, совершая полный оборот за 1260 дней. Открытие было совершено методом Доплера.

Примечания

См. также 
 Список звёзд созвездия Компаса

Ссылки 
 HD 73267 на сайте Планетные системы
 HD 73267 в энциклопедии экстрасолнечных планет

Планетные системы
73267